Municipio de Pershing puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Pershing (condado de Jackson, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Pershing (condado de Burt, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Burt.